В этом году была предпринята попытка провести полноценный командный чемпионат СССР в двух лигах , но много гонок не состоялось ( одна из главных причин ; нехватка мотоциклов ) ,и чемпионат остался не завершенным, тем не менее Даугавпилсская "Искра" ( впоследствии "Локомотив") как лидер класса "Б" была допущена в следующем году в класс "А"

1965